Itzerott ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Itzerott (1931–2020), deutscher Politiker (FDJ), MdV
 Heinz Itzerott (1912–1983), deutscher Naturwissenschaftler